Kenny Noyes (Barcelona, 1978. június 19. –) amerikai motorversenyző, jelenleg a MotoGP Moto2 nevű géposztályának tagja.

Teljes MotoGP-eredménylistája

Jegyzetek

További információk 
 Hivatalos weboldal
 Adatlapja a MotoGP hivatalos weboldalán

Amerikai motorversenyzők
1978-ban született személyek
Élő személyek